Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1994, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve a Mont-real el 12 de juny del 1994.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Michael Schumacher 1m 26. 178

 Volta ràpida: Michael Schumacher 1m 28. 927 (a la volta 31)

Referències 
 

Canadà
1994